Sardis Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sardis Baptist Church (Bullock County, Alabama), ID-Nr. 01001299
 Sardis Baptist Church (Jefferson County, Alabama), ID-Nr. 05000298
 Sardis Baptist Church (Georgia), ID-Nr. 97000862